Гори Тікума
Повіт Тікума
Повіт Хіґасі-Тікума
Річка Тікума
Тікума (Наґано)